У́лица Варенцо́вой — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Варенцовой — улица в Вологде.
 Улица Варенцовой — улица в Иванове.

См. также 
 Переулок Варенцовой (Астрахань)